Sibnica (Blace), een plaats in de Servische gemeente Blace
 Sibnica (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Sibnica (Rekovac), een plaats in de Servische gemeente Rekovac
 Sibnica (Sopot), een plaats in de Servische gemeente Sopot
 Sibnica (Žabari), een plaats in de Servische gemeente Žabari